Lourosa ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Lourosa (Oliveira do Hospital)
 Lourosa (Santa Maria da Feira)